Kožuch  může být: 
Příjmení
 Vladimír Kožuch, slovenský fotbalista
 Michal Kožuch, herec
 Ján Kožuch, herec
 Eduard Kožuch, lékař

Další významy
 Kožuch (Oderské vrchy) (655 m) - kopec v Oderských vrších u Kozlova v okrese Olomouc
Kožuch (řeka), přítok ruské řeky Kija
 Kožuch, prvek lidové architektury
 nářečně kožich